Ludvig Hannibal Krieger kan syfta på:

* Ludvig Hannibal Krieger (1774–1825), dansk officer
 Ludvig Hannibal Krieger (1822–1874), dansk officer